VUB ist die Abkürzung von:
 Recht der Verbote und Beschränkungen für den grenzüberschreitenden Warenverkehr (VuB-Regeln)
 Universitätsbibliothek Vilnius (Vilniaus universiteto biblioteka)
 Vrije Universiteit Brussel 

VÚB ist die Abkürzung von:
 Všeobecná úverová banka, eine slowakische Bank

VUB